Diccionaris:
 Oxford English Dictionary
 Online Etymology Dictionary
 Disseny:
 Open Evolutive Design